O Campeonato Libanês de Futebol, conhecido originalmente como Lebanese Premier League é a principal competição de futebol no Líbano. Organizada pela Federação Libanesa de Futebol, conta atualmente com 12 clubes, sendo que 10 se mantêm na 1ª Divisão, dois descem para a Segunda Divisão Libanesa e os dois melhores colocados da mesma sobem à 1ª Divisão. A competição foi criada em 1934 pela AFC.

O clube com mais conquistas é o Al-Ansar, vencendo a competição por 13 vezes, sendo 11 delas seguidas, recorde que está no Guinness Book. Logo atrás vem o Nejmeh S.C. com 8 títulos nacionais.

Lebanese Premier League clubes (2019)

Campeões

Campeões

Ver também

Federação Libanesa de Futebol
Seleção Libanesa de Futebol
Futebol do Líbano

Futebol do Líbano
Libano